Руссос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1983) — американская профессиональная игрок в покер.
 Руссос, Демис (настоящее имя Артемиос Вентурис Руссос; 1946—2015) — греческий певец.
 Руссос, Джордж (1915—2000) — американский художник комиксов.